

Miejscowości na Białorusi 
 Pasynki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim
 Pasynki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Pasynki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim
 Pasynki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie czaśnickim

Miejscowości w Polsce  
 Pasynki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Zabłudów 
 Pasynki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Bielsk Podlaski

Miejscowości w Rosji 
 Pasynki – wieś w obwodzie kirowskim, w rejonie zujewskim
 Pasynki – wieś w obwodzie orłowskim, w rejonie nowodieriewieńkowskim
 Pasynki – wieś w obwodzie twerskim, w rejonie spirowskim

Inne 
 Pasynki – jezioro w Kazachstanie, w obwodzie północnokazachstańskim, w rejonie żambylskim
 Pasynki – rezerwat biologiczny na Białorusi w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim

Zobacz też 
 Pasynky – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie szarogrodzkim, centrum administracyjne silskiej rady Pasynki